Tony Leung kan syfta på:
 Tony Leung Chiu Wai – vars kinesiska namn är Leung Chiu Wai (梁朝偉)
 Tony Leung Ka Fai – var kinesiska namn är Leung Ka Fai (梁家輝), i bl.a. Älskaren